Ołeksij Łeń (ukr. Олексій Лень, ur. 16 czerwca 1993) – ukraiński koszykarz, występujący na pozycji środkowego, obecnie zawodnik Sacramento Kings.

W drafcie do NBA w roku 2013 został wybrany z piątym numerem. Przed draftem grał w ukraińskiej drużynie BC Dnipro Dniepropetrowsk, a następnie przez dwa sezony w uniwersyteckim klubie Maryland Terrapins.

23 września 2017 przedłużył o rok umowę z Phoenix Suns, za 4,2 miliona dolarów. 3 sierpnia 2018 został zawodnikiem Atlanty Hawks.

6 lutego 2020 w wyniku wymiany trafił do Sacramento Kings. 23 listopada dołączył do Toronto Raptors. 19 stycznia 2021 opuścił klub. 23 stycznia zawarł umowę z Washington Wizards do końca sezonu.

13 sierpnia 2021 dołączył po raz kolejny w karierze do Sacramento Kings.

Statystyki w NBA 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon regularny

Przypisy 

Ukraińscy koszykarze
Koszykarze Maryland Terrapins
Koszykarze BK Dnipro
Koszykarze Phoenix Suns
Koszykarze Atlanty Hawks
Koszykarze Sacramento Kings
Koszykarze Toronto Raptors
Koszykarze Washington Wizards
Ludzie urodzeni w Antracycie
Urodzeni w 1993